Факоліт (геологія)
 Факоліт (мінералогія)